Slag boven Førdefjord, slag in Noorwegen in 1945
 Black Friday, de dag na Thanksgiving Day in de Verenigde Staten
 Zwarte vrijdag (XIII), stripverhaal uit de Belgische reeks XIII, uitgebracht in 1984
 Zwarte vrijdag (1910), gebeurtenis in het Verenigd Koninkrijk